Altin Grbović – calciatore albanese
 Andrija Grbović – cestista montenegrino
 Goran Grbović – ex cestista jugoslavo
 Nikola Grbović – rivoluzionario serbo
 Pavle Grbović – politico serbo
 Zoja Grbović – sciatrice alpina serba